Никодим Константинидис или Никодимос Константинидис () може да се отнася за:

 Никодим (1824 – 1886), гръцки духовник, воденски и бурсенски митрополит, родом от Тенедос;
 Никодим (1826 – 1900), гръцки духовник, серски и кизически митрополит, родом от Цариград.